Сборная Лондона по футболу () — сборная команда, представлявшая Лондон в Кубке ярмарок 1955/58. Была создана специально для этого турнира.

История команды

Кубок ярмарок 

18 апреля 1955 года в местечке Райнфельден около Базеля был организован футбольный турнир, в котором принимали участие сборные команды из городов Европы, где регулярно проходили международные ярмарки. В числе этих городов был и Лондон. Первый Кубок ярмарок проходил в течение трёх сезонов с 1955 по 1958 годы.

В Лондоне (одном из двух городов Англии, участвовавших в турнире, вторым был Бирмингем, который представлял клуб «Бирмингем Сити») было несколько сильных команд, однако в первых розыгрышах турнира действовал принцип «один город — одна команда». Для участия в турнире решено было создать сборную команду, в составе которой были бы лучшие игроки лондонских футбольных клубов. Состав команды изменялся от матча к матчу, что привело к тому, что в 8 встречах турнира за сборную Лондона были заиграны 54 игрока.

Под руководством генерального менеджера Челси Джо Мирса сборная Лондона дошла до финала кубка, победив на пути сборные Базеля и Франкфурта на групповом этапе и ФК «Лозанна Спортс» в полуфинале. В двухматчевом финальном противостоянии лондонцы уступили сборной Барселоны (ФК «Барселона», усиленный одним игроком из «Эспаньола» и игравший под флагом города) с общим счётом 8:2.

В последующих Кубках ярмарок Лондон представлял один из клубов Лондона.

Другие турниры 
Различные сборные команды, представлявшие Лондон, участвовали ещё в товарищеских матчах, проводимых до Кубка ярмарок: в 1904 году в одной из статей газеты «Таймс» упоминалось об ФК «Лондон», крупно уступившем в матче против ФК «Коринтиан» (также представлявшем Лондон) В статье упоминалось, что ФК «Портсмут» и ФК «Лондон» пропустили в общей сложности 14 голов в своих матчах с ФК «Коринтианс» (счёт матчей приведён не был), и что у ФК Коринтианс «легко справился с задачей» («had an easy task») в матче с ФК Лондон. Интересно, что Лондонские команды хорошо выступили в чемпионате Южной футбольной Лиги 1903-04: футбольные клубы «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Миллуолл» финишировали вторым, пятым и седьмым соответственно.

Состав

Сыгранные матчи

Первый раунд

Полуфинал

Финал

См. также 
 Футбол в Лондоне
 Футбол в Англии
 Сборная Копенгагена по футболу

Примечания

Ссылки 
 Обзор Кубка ярмарок 1955—1958

Футбол в Европе в 1955 году
Футбол в Европе в 1956 году
Футбол в Европе в 1957 году
Футбол в Европе в 1958 году
Кубок ярмарок
Футбольные клубы Лондона
Футбольные клубы Англии